Michael Cochrane ist der Name folgender Personen:

* Michael Cochrane (Schauspieler) (* 1947), britischer Schauspieler 
 Michael Cochrane (Musiker) (* 1948), US-amerikanischer Jazzpianist, Arrangeur und Komponist
 Michael Cochrane (Leichtathlet) (* 1991), neuseeländischer Hürdenläufer